The Fast and the Furious, een franchise gebaseerd op de gelijknamige film uit 2001
 The Fast and the Furious (1955), een Amerikaanse film uit 1955 van John Ireland en Edward Sampson
 The Fast and the Furious (2001), een Amerikaanse film uit 2001 van door Rob Cohen
 The Fast and the Furious (album)
Zie ook
 2 Fast 2 Furious, een Amerikaanse speelfilm uit 2003 van John Singleton
 The Fast and the Furious: Tokyo Drift, een Amerikaanse speelfilm van Justin Lin
 Fast & Furious, een Amerikaanse speelfilm uit 2009 van Justin Lin
 Fast Five, een Amerikaanse actiefilm uit 2011 van Justin Lin
 Fast & Furious 6, een Amerikaanse speelfilm uit 2013 van Justin Lin
 Furious 7, een Amerikaanse actiefilm uit 2015 van James Wan
 The Fate of the Furious (ook bekend als: Fast & Furious 8), een Amerikaanse actiefilm uit 2017 van F. Gary Gray
 Hobbs & Shaw (ook bekend als: Fast & Furious: Hobbs & Shaw), een spin-off uit de reeks en actiefilm uit 2019 van David Leitch
 F9 (ook bekend als: Fast & Furious 9), een actiefilm uit 2021 van Justin Lin